Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandra Daniłowa – amerykańska tancerka
 Jelena Daniłowa – rosyjska piłkarka
 Olga Daniłowa – rosyjska biegaczka narciarska, olimpijka
 Tamara Daniłowa – radziecka lekkoatletka